Вулка́н Шиша́лдина () — действующий вулкан на Аляске, Северная Америка, находится на острове Унимак. Высшая точка Алеутских островов.

При высоте в 2857 м вулкан Шишалдина является третьим по величине среди островных вулканов Северной Америки. Кроме того, он является одним из самых активных на Алеутских островах.

Название 
Название «вулкан Шишалдина» объясняется как русификация алеутского названия Sisagux̂, происходящего, вероятно, от sisa- («потеряться, заблудиться»). Приводится также алеутское название Sisquk (Сискуик), означающее «гора, которая указывает место, где я заблудился».

Активность 
Этот вулкан имеет множество зарегистрированных извержений в течение XIX и XX веков, а также несколько сообщений о вулканической деятельности в этом районе в течение XVIII века. Последнее извержение произошло в 2004 году.

Восхождения 
Первое подтверждённое восхождение на вулкан Шишалдина было совершено в 1932 году Дж. Петерсоном и двумя его компаньонами. Учитывая характер восхождения (пологий склон под углом до 40 градусов, покрытый снегом), вполне возможно, что до этого вершину покоряли жители Алеутских островов, русские или кто-либо ещё. Вулкан Шишалдина является популярным у местных жителей склоном для спуска на горных лыжах (вертикальный спуск составляет 1830 м).

Источники 
 
 
 
 Peterson, T., J. Caplan-Auerbach, and S. McNutt. Sustained Long-period Seismicity at Shishaldin Volcano, Alaska. , Volume 151, Issue 4, 15 March 2006, pages 365—381. 
 
 
 Michael Wood and Colby Coombs, Alaska: a climbing guide, The Mountaineers, 2001.

Примечания 

Стратовулканы США
Активные вулканы
Категория МСОП III
Горы Алеутских островов
Вулканы Аляски